Jens Brüning ist der Name folgender Personen:

* Jens Brüning (Journalist) (1946–2011), deutscher Journalist und Hörfunkautor
 Jens Claus Brüning (* 1966), deutscher Mediziner und Genetiker